Bundestagswahlkreis 118 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Mülheim – Essen I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Oberhausen – Wesel III (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Soest (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Bochum – Witten (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Bochum (1949 bis 1961)